

Вишанув — село в гміні Шліхтинґова Всховського повіту Любуського воєводства
 Вишанув — село в гміні Верушув Верушовського повіту Лодзинського воєводства